A softball az 1996-os atlantai olimpia óta volt része nyári olimpiai játékok műsorának. Mivel a softball a baseball női változata – csak a labdában tér el a két sportág – ezért értelemszerűen csak nőknek rendeztek ilyen tornát, amelyen mindig 8 csapat vehetett részt.

A NOB 2005 júliusi szingapúri döntése alapján a softball 2012-től lekerül a játékok műsoráról – hasonlóan a férfi változatához, a baseballhoz. 2006 februárjában a torinói ülésen a programba történő visszakerülésről szavaztak, de ezt is elutasították.

Éremtáblázat

Versenyszámok

Résztvevők nemzetek szerint 
A 2020-as olimpiával bezárólag 14 különböző lobogó alatt indultak versenyzők ebben a sportágban a játékok során. Közülük mindössze 4 nemzet képviseltette magát minden olimpián ebben a versenyszámban.

Magyarország még nem kvalifikálta magát olimpiai softballtornára.

Érmesek 
Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel szerepelnek.

|-
|1996 Atlanta
||
|
|
|-
|2000 Sydney
|
|
||
|-
|2004 Athén
|
|
|
|-
|2008 Peking
|
|
|
|-
|2020 Tokió
||
|
|
|}

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Baseball a nyári olimpiai játékokon

 
Softball